Пугино — деревня в юго-восточной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Логовинская волость».

Расположена в 20 км к юго-востоку от города Порхов и в 2 км к юго-западу от волостного центра Логовино.

Население 
Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 11 жителей.

Примечания

Населённые пункты Порховского района